Красноарме́йское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Красноармейское — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Красноармейское — село в Денисовском районе Костанайской области.

Молдавия 
 Красноармейское — село в Хынчештском районе.

Россия 
 Красноармейское — село подчинённое Кировскому району Махачкалы, Дагестан.
 Красноармейское — село в Шуйском районе Ивановской области.
 Красноармейское — село в Терском районе Кабардино-Балкарии
 Красноармейское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Красноармейское — село в Ейском районе Краснодарского края.
 Красноармейское — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Красноармейское — село в Красноармейском районе Самарской области.
 Красноармейское — село Калининского района Саратовской области.
 Красноармейское — село Энгельсского района Саратовской области.
 Красноармейское — село в Красноармейском районе Чувашии.
 Красноармейское — с 1944 по 1957 год название города Урус-Мартан Чечни.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Красноармейское — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе.
 Красноармейское — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.
 Красноармейское — село в Красноперекопском районе.
 Красноармейское — исчезнувшее село в Ленинском районе.
 Красноармейское — село в Раздольненским районе.

Украина 
 Красноармейское — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Красноармейское — до 2016 г. название села Новосёловка в Славянском районе Донецкой области.
 Красноармейское — прежнее название (с 1935 по 1939 гг.) города Вольнянск Запорожской области.

См. также 
 Красноармейское — одно из трамвайных депо (парков) тульского трамвая
 Красная армия (значения)
 Красноармейск
 Красноармейская
 Красноармейский
 Красноармейское сельское поселение
 Красноармейское шоссе
 Червоноармейское
 Червоноармейск